Schlehenmühle  ist der Ortsname von

 Schlehenmühle (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Schlehenmühle (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern